de Duitse naam voor Zagreb
 Agram (spoorwegen), een Europese internationale trein tussen Zagreb en Salzburg